Турнемир, Шарль (1870—1939) — французский композитор и органист.
 Турнемир — коммуна во Франции, в департаменте Аверон.
 Турнемир — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.

